Лихтерфе́льде () — населённый пункт в Германии:
 Лихтерфельде — район Берлина
 Лихтерфельде (Више) — община в земле Саксония-Анхальт
 Лихтерфельде (Барним) — населённый пункт в общине Шорфхайде в округе Барним в земле Бранденбург